Balas kan syfta på följande platser:

Etiopien 

 Beles Wenz (vattendrag i Etiopien, Benishangul-Gumuz),

Filippinerna 

 Balas (ort i Filippinerna, Muslimska Mindanao), Province of Basilan, 
 Balas (ort i Filippinerna, Centrala Luzon), Province of Pampanga, 

Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar